Ликэ Ставараке Мовилэ (; род. 21 октября 1961, Брэила) — румынский футболист, полузащитник.

Карьера

«Бакэу» 
Дебютировал за «Бакэу» 21 июня 1981 в последнем туре сезона 1980/81 против «Арджеша» (2:5). За три сезона сыграл лишь 19 матчей (3 мяча).

«Динамо» Бухарест 
Лучшие годы провёл в бухарестском «Динамо», где стал ключевым игроком середины поля и капитаном команды. Обладал мощным ударом, болельщики столичного клуба скандировали: «Movilă, Movilă / Dă-le o torpilă!» (дословно: «Мовилэ, Мовилэ / Запусти им торпеду!»).

Главным успехом динамовцев на международной арене стал выход в полуфинал Кубка чемпионов 1983/84, на пути к которому были пройдены минские одноклубники. Первый матч против будущего победителя турнира «Ливерпуля» (0:1) был омрачён неприятным инцидентом, Грэм Сунесс сломал Мовилэ челюсть, из-за чего тот был вынужден покинуть поле. В ответной встрече, прошедшей без Мовилэ, англичане также оказались сильнее (2:1).

«Зимбру» Кишинёв 
В 1991 году присоединился к кишинёвскому «Зимбру», выступавшему в первой лиге СССР. Мовилэ и его одноклубник Клаудиу Вайшкович стали единственными румынскими легионерами в истории советского футбола.

Завершил карьеру в 1992 году в Израиле.

Матчи за сборную Румынии 
Первый матч за национальную команду провёл 1 июня 1983 года против Югославии (0:1). Всего сыграл 14 матчей (1 гол), при этом 13 из них были товарищескими.

Примечания 

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки сборной Румынии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Бакэу»
Игроки ФК «Динамо» Бухарест
Игроки ФК «Флакэра» Морени
Игроки ФК «Университатя» Клуж
Игроки ФК «Зимбру»
Игроки ФК «Хапоэль» Беэр-Шева